NOX3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 568 амінокислот, а молекулярна маса — 64 935.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки